VAC, Vac eller Vác kan syfta på:

 VAC – en metod för att stoppa fuskare i datorspel, se Valve Anti-Cheat
 VAC – ett försvarsmaktsgemensamt centrum inom Försvarsmakten, se Verkstadsadministrativt centrum
 VAC – ett tyskt företag, se Vacuumschmelze
 Vác – en stad i Ungern